Seuneubok Dalam (Idi Tunong), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Dalam (Juli), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Dalam (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Dalam (Nurussalam), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Dalam (Peureulak Timur), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Dalam (Ranto Peureulak), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Dalam (Rantau Selamat), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Dalam (Smk), een plaats in Indonesië
 Seuneubok Dalam (Woyla Timur), een plaats in Indonesië